Sauerbier ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard Sauerbier (1891–1976) war die erste Frau, die das Stadtgymnasium Detmold leitete. 
 Michael Sauerbier (* 1964), deutscher Humanmediziner
 Dietrich Sauerbier (1946–2019), Hochschullehrer für Kommunikationswissenschaft, Semiotik und Wahrnehmungstheorie 

Sauerbier ist zudem ein Überbegriff für unterschiedlich saure Biere.

Siehe auch:
 Saurbier